Unterhütte steht für:

 Unterhütte (Leutenberg), Weiler von Leutenberg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Unterhütte (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen im Landkreis Cham des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern